Tadżura – miasto w Dżibuti
 Tadżura – miasto w Libii

Zobacz też 

 Tadżura wa-an-Nawahi al-Arba – gmina w Libii

Strony ujednoznaczniające